KBE est un sigle qui peut désigner :
 Knight of the British Empire (en français, chevalier commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique), un grade de l'Ordre de l'Empire britannique ;
  (en français, conception à base de connaissances), une discipline associant un système à base de connaissances et la conception assistée par ordinateur.

Titre